Les chainosaures, ou chainosauriens (Chainosauria), forment un clade éteint de thérapsides anomodontes qui comprend les dicynodontes et des genres basaux apparentés, tels que Galepus, Galeops, Galechirus et Patranomodon.

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

Synapside du Permien
Anomodontia
Taxon fossile décrit en 1923